

Zoologia 
• Ayu – Pesce dealla famiglia dei Plecoglossidi (Plecoglossus altivelis)

Codici 
 AYU –  codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aiyura (Papua Nuova Guinea)
 ayu – codice ISO 639-3 della lingua ayu

Musica 
 Ayu – soprannome della cantante giapponese Ayumi Hamasaki
 Ayu – singolo dei 23 Skidoo del 2000